Wague ist der Familienname folgender Personen:

 Molla Wagué (* 1991), französisch-malischer Fußballspieler
 Moussa Wagué (* 1998), senegalesischer Fußballspieler
 Seibane Wague (1969–2003), mauretanischer Physik-Student